Tikar peut désigner :
 les Tikar, une population d'Afrique centrale
 le tikar, une langue bantoue
 Tikar, un village du Cameroun dans la commune de Tignère.